Бакум има више значења:

 Бакум
 Општина Бакум (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Бакум (Бакум, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику